

Titres 

 Proteus (1995), film britannique de Bob Keen ;
 Proteus (2003), film canadien de John Greyson ;
 Proteus (2004), documentaire américain de David Lebrun ;
 Proteus (2013), jeu vidéo d'exploration.

Autres 
 Proteus, genre bactérien de la famille des Enterobacteriaceae.
 Proteus, genre d'urodèle appartenant à la famille des Proteidae.
 Proteus, sous-marin grec.
 MAR Proteus, navire expérimental américain.
 Syndrome de Proteus, maladie génétique.
 Proteus, plateforme satellitaire multimission.
 PROTEUS, plateforme logicielle de recherche.
 Le Scaled Composites Proteus, avion expérimental multimission.
 Proteus, suite logicielle de CAO électronique.
 Proteus (2004-2008), logiciel libre de messagerie instantanée pour Mac OS X.
 Proteus Film (années 1900), société de production de cinéma milanaise.
 Proteus (2001), variante du jeu d'échecs.
 Protéus, super-vilain de l'univers de Marvel Comics.
 Proteus Airlines, compagnie aérienne française.